Дерна (комуна) — комуна у повіті Біхор в Румунії.
 Дерна (Румунія) — село у повіті Біхор в Румунії. Адміністративний центр комуни Дерна.
 Дерна (муніципалітет) — муніципалітет в Лівії.
 Дерна (Лівія) — центр муніципалітету в Лівії.